Юджин — топоним и английская версия имени Евгений ():
 Юджин — город в штате Индиана.
 Юджин — город в штате Орегон.
 Юджин — гора на острове Элсмир.
 Юджин — аэропорт в штате Орегон.
 «Юджин» — российский футбольный клуб из Самары, существовавший в 1986—1995 годах.

Носители фамилии 
  (род. 1970) — сент-люсийский крикетчик, победитель турнира Red Stripe Bowl в составе сборной Наветренных островов (2000).
  (наст. имя — Юджин Куаме Марфо; р. 1997) — ганский музыкант, лауреат Африканской музыкальной премии как самый перспективный исполнитель (2018) и Ганской музыкальной премии (2019).
  (1865—1936) — американский и немецкий фотограф, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского Музей современного искусства и музея «Метрополитен».
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс».

См. также 
 Юджин Теклбери
 Юджин Крабс